De grot (boek) van Tim Krabbé
De grot (film), de verfilming hiervan
De Grot (Oetingen)

Zie ook 
 Allegorie van de grot van Plato